Ма́лхолл () — ирландская и шотландская фамилия:

Фамилия
 Малхолл, Джек (1887—1979) — американский актёр кино и телевидения.
  (1936—2018) — шотландский футболист, позднее — футбольный менеджер.
  (род. 1955) — ирландский дипломат: посол в Малайзию (2001—2005), в Германию (2009—2013), в Великобританию (2013—2017) и США (2017 — )
  (род. 1988) — ирландский футболист.
  (1885—1940) — американская каугёл, артистка родео и схожих выступлений.
  (род. 1962) — канадский прелат, епископ Пемброка (2007—2019), архиепископ Кингстона (2019 — )
 Малхолл, Майкл Джордж (1836—1900) — ирландский писатель, статистик, экономист и газетный редактор, сооснователь газеты .
  (род. 1962) — британский философ.

Прочее
  — городок в Оклахоме (США).

См. также
 Малхолланд